Катерина Макарова і Олена Весніна були чинними чемпіонками, але Макарова знялась через травму. Весніна мала грати в парі з Мариною Еракович, але Еракович знялась перед початком змагань через особисті причини.
Кара Блек і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Віра Душевіна і Аранча Парра Сантонха з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

жінки, парний розряд